Вермильо:

 Вермильо — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.
 Вермильо, Джузеппе (1585—1635) — итальянский художник, принадлежащий к школе «караваджистов».
 Вермильо, Валерио (род. 1976) — итальянский волейболист.